|-
| 65201 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65202 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65203 - || 2002 DU || 17 de febrer, 2002 || Needville || Needville
|-
| 65204 - || || 22 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65205 - || || 24 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65206 - || || 24 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65207 - || || 16 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65208 - || || 19 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65209 - || || 20 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65210 - || 2002 EG || 2 de març, 2002 || Uccle || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 65211 - || || 6 de març, 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 65212 - || || 5 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65213 - || || 12 de març, 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 65214 - || || 14 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65215 - || || 3 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65216 - || || 5 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65217 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65218 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65219 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65220 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65221 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65222 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65223 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65224 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65225 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65226 - || || 11 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65227 - || || 11 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65228 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65229 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65230 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65231 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65232 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65233 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65234 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65235 - || || 11 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65236 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65237 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65238 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65239 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65240 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65241 - || || 9 de març, 2002 || Catalina || CSS
|-
| 65242 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65243 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65244 - || || 12 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65245 - || || 12 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65246 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65247 - || 2002 FR || 18 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65248 - || || 20 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65249 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65250 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65251 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65252 - || || 19 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65253 - || || 20 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65254 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65255 - || || 20 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65256 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65257 - || || 23 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65258 - || || 30 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65259 - || 2002 GP || 3 d'abril, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 65260 - || || 6 d'abril, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 65261 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65262 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65263 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65264 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65265 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65266 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65267 - || || 14 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65268 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65269 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65270 - || || 3 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65271 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65272 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65273 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65274 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65275 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65276 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65277 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65278 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65279 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65280 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65281 - || || 10 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65282 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65283 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65284 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65285 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65286 - || || 21 d'abril, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 65287 - || || 22 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65288 - || || 21 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65289 - || 2002 JX || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65290 - || || 5 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65291 - || || 6 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65292 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65293 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65294 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65295 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65296 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65297 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65298 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65299 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65300 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5